Kvass – album della band norvegese Kampfar
Kvas o Kvass – bevanda fermentata diffusa nell'Europa dell'Est